SWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Swindon (Regno Unito)